Sidamo (province)
 Sidamo (langue)